La saison 2019-2020 de West Bromwich Albion est la deuxième saison du club en Championship, deuxième niveau hiérarchique du football anglais. C'est la 142 saison de l'histoire du club. Le club est engagé cette saison-là en Championship, en FA Cup, et en EFL Cup.

Pré-saison

Mai 
Le , le club annonce des matchs amicaux contre l'AFC Bournemouth (qui a fini à la  place du classement de Premier League lors de la saison 2018-2019), Rotherham United (qui a fini à la  place du classement de Championship lors de la saison 2018-2019 et est donc relégué en League One) et Scunthorpe United (qui a fini à la  place du classement de League One lors de la saison 2018-2019 et est donc relégué en League Two).

Juin 
Le , le club annonce un match amical, le , contre Villarreal (qui a fini à la  place du classement de La Liga lors de la saison 2018-2019). Le match se déroulera à l'Estadio Municipal Guillermo Amor, à Benidorm.

Le , le club annonce l'arrivée de Slaven Bilic en tant qu'entraîneur principal de l'équipe première. Les croates Dean Racunica et Danilo Butorovic l'accompagnent en tant qu'adjoints.

Matchs amicaux

Transferts

Transferts estivaux

Transferts hivernaux

Effectif 2019-2020 
Ce tableau liste l'effectif professionnel de West Bromwich Albion pour la saison 2019-2020.

|-
!colspan=8 style="background: #A4234B" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #A4234B" align=center|
|-

|-
!colspan=8 style="background: #A4234B" align=center|
|-

Championnat

Championnat d'Angleterre D2

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Juin

Juillet

Classement

Évolution du classement

FA Cup

EFL Cup

Compétitions

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Notes et références

Références

Annexe 

2018-2019
West Bromwich Albion